Яросла́в Домбро́вский (; 13 ноября 1836, Житомир, Волынская губерния — 23 мая 1871, Париж) — русский, польский и французский революционер и военачальник.

Биография 
Ярослав Домбровский родился в г. Житомире в семье обедневших дворян. С 1845 по 1853 проходил обучение в Брестском кадетском корпусе, затем был отправлен в Санкт-Петербургский Дворянский полк (затем — Константиновский кадетский корпус). 

В 1855, как успешно окончивший обучение, произведён в прапорщики и назначен в 19-ю полевую артиллерийскую бригаду, участвовавшую в Кавказской войне. Участвовал в закладке станиц Отрадной и Спокойной. 

В 1859 поступает в Николаевскую академию Генерального штаба.

Подпольная деятельность, арест и побег
В Петербурге Домбровский вступает в , затем становится одним из его руководителей. С декабря 1860 года он начинает устанавливать связи с польскими конспираторами.

6 февраля 1862 года в звании штабс-капитана приезжает в Варшаву и начинает подпольную работу одним из руководителей Комитета русских офицеров в Польше и члена Центрального национального комитета. 

В июне 1862 года принимается разработанный Домбровским план восстания. 14 августа Домбровский был арестован и заключён в Варшавскую цитадель. Находясь в заключении, руководит восстанием.

После поражения восстания был приговорён к 15 годам каторжных работ, но в декабре 1864 года с помощью членов кружка Ишутина сумел совершить побег из московской пересыльной тюрьмы(она находилась в Колымажном переулке); в мае 1865 года при содействии В. М. Озерова из ссылки вызволена Пелагия Домбровская — жена революционера.

В эмиграции
В июне супруги эмигрируют в Европу. В Швеции, Германии, Бельгии, Швейцарии Домбровский устанавливает контакты с революционной эмиграцией и ищет работу. Осенью 1865 года приезжает в Париж, где устраивается на работу чертёжником. В 1866 году возникает Объединение польской эмиграции (позже — Объединение польской демократии). Домбровский становится активным членом этой организации, выступает с крайне левых позиций. 

В 1868 году вышла книга «Критический очерк войны 1866 года в Германии и Италии», в которой Домбровский проявил себя прекрасным военным теоретиком. 

В 1869 году Домбровский был арестован французской полицией по ложному обвинению в подделке русских рублей, однако суд его оправдал.

В 1870 году он призывает создать польские отряды для участия в Франко-прусской войне, но правительство национальной обороны отказывает в этом. В октябре того же года по просьбе Гарибальди Домбровский выезжает в Лион для командования польским легионом, но этот план провалился, поэтому в марте Домбровский возвращается в Париж. Активно участвует в действиях Парижской коммуны: руководит XI легионом, затем назначается комендантом Парижского укреплённого района и командующим войсками западного сектора обороны Парижа; Домбровскому было присвоено звание генерала. В апреле и мае активно участвует в боевых действиях Коммуны против версальцев. 23 мая 1871 года получил тяжёлое пулевое ранение в бою и скончался через 2 часа в парижской больнице Ларибуазьер.

Память 

Повесть Даниила Гранина "Генерал Коммуны".
 Изображение Я. Домбровского было помещено на выпущенную Народным Банком Польши в 1986 году купюру достоинством 200 злотых.
 В его честь названы улицы: в Жешуве, Лодзи (Польша), Гродно (Белоруссия), посёлке Парижская Коммуна в Ярославле, Житомире (Украина)
 В его честь названа Военная Техническая академия в Варшаве.
 Памятник на площади Согласия в Житомире, Украина.
 Мемориальная доска Ярославу Домбровскому, Житомир,Украина, скульптор Иосиф Табачник, арх. Пётр Бирюк, 1985.
 Его жизни посвящены художественные фильмы «Зори Парижа» (в роли Н. С. Плотников) и "Ярослав Домбровский" (в роли Зигмунт Малянович).

См. также 
 Восстание 1863 года
 Парижская коммуна
 XIII интербригада им. Ярослава Домбровского

Примечания

Литература 
 Rozaiowski W. Żywot jenerała Jarosława Dąbrowskiego. Lwów, 1878; wydanie 2-e, Warszawa, 1955.
 Гранин Д. Генерал Коммуны (Ярослав Домбровский). М.: «Советская Россия», 1965.
 Дьяков В. А. Ярослав Домбровский. М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1969. (Жизнь замечательных людей).
 Славин Л. За нашу и вашу свободу! Повесть о Ярославе Домбровском. М.: Издательство политической литературы, 1968. (Пламенные революционеры). — 351 с, ил. То же. — 2-е изд. — 1980. — 325 с, ил.

Революционеры Польши
Революционеры России
Революционеры Франции
Военачальники Франции
Социалисты Польши
Социалисты Франции
Узники Варшавской Александровской цитадели
Деятели Парижской коммуны
Участники Кавказской войны
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Члены организации «красные»
Члены центрального национального комитета
Генералы Франции
Выпускники Брестского кадетского корпуса
Совершившие побег из мест заключения
Штабс-капитаны